IIM, Digital School Paris La Défense

IIM, Digital School Paris La Défense fait partie du Groupe Devinci comprenant l'EMLV et l'ESILV ainsi que l'EXECUTIVE Devinci. 

Première école à avoir été créée autour des nouveaux métiers de l’internet et du multimédia. 

l’IIM forme des managers du numérique au cœur de Paris-La Défense depuis 1995.

Les plus de l’IIM
Un choix de carrière ouvert :
Les métiers proposés par l’IIM existent dans le secteur de la production multimédia (Design, 3D, Jeux Vidéo, Développement Web, Communication digital, etc.) mais aussi dans tous les secteurs d’activité (santé, internet, banque, grande consommation, industrie, luxe, etc.).

Un marché de l’emploi porteur :
Un salaire de sortie de 33 000 euros bruts annuels en moyenne en 2011 pour les jeunes diplômés de l’IIM. Une très grande majorité des jeunes diplômés de l’IIM sont embauchés à un niveau cadre.

Les étudiants issus de cette institut avaient déjà signé un CDI avant de recevoir leur titre certifié. L'institut mise sur l'employabilité grâce aux compétences professionnelles acquises pour intégrer un marché et être opérationnel. 

Une triple compétence créative, technique et managériale :
L'IIM propose deux formations Bachelor (Bac +3) et Mastère (bac +5) 

Le Bachelor qui prépare spécifiquement aux métiers de Chef de projet digital. 
Son modèle pédagogique original est au croisement entre une école technique/artistique et une école de management.

Une pédagogie orientée projets et entreprises :
Chaque année une centaine de projets multimédia et d’études sont réalisés par les étudiants pour des entreprises partenaires, professionnelles du secteur. 100% des cours sont assurés par des professionnels du secteur du digital en activité.

Learning by doing

Les étudiants de l’IIM sont placés en situation opérationnelle. Ils travaillent en équipe à la réalisation de projets, encadrés par des intervenants professionnels. Cette mise en situation accélère l’acquisition des fondamentaux et des compétences. Les cours viennent en support de ces activités autour des projets et ils prennent le temps de bien comprendre les enjeux d'entreprise et client.

Flexibilité et réactivité

L’approche orientée projet implique une pédagogie réactive qui s’adapte en temps réel aux besoins du secteur. L’ensemble des projets et études développés par les étudiants correspond véritablement aux besoins des entreprises. Les contenus de la formation sont adaptés en permanence aux projets et à l’évolution rapide du secteur.

BAP (Bourse aux projets)

Apprendre, entreprendre, faire expérimenter : tels sont les objectifs de la BAP. Nos partenaires professionnels nous proposent 200 projets concrets et études de cas qui sont traités par les étudiants chaque année. Les années 2 et 3 y consolident leurs acquis techniques et artistiques quand les années 4 et 5 travaillent sur des problématiques plus complexes pour mettre en pratique leurs capacités d’analyse.

5. La Transversalité et les Soft Skills - Deux atouts uniques pour faire une vraie différence dans le monde professionnel

Intégrer l’IIM, c’est l’assurance de répondre aux exigences du marché de l’emploi. Le Pôle Léonard de Vinci réunit trois écoles Bac+5 sur le même campus : c’est le seul groupe d’enseignement supérieur à systématiser la transversalité inter-écoles.

Travailler de façon transversale, c’est être capable de coopérer efficacement, et rapidement, avec des personnes de profils très variés, issues d’autres formations, d’autres métiers, d’autres cultures.

Aujourd’hui, les projets sont conduits par des équipes pluridisciplinaires où chacun apporte ses compétences spécifiques. Les spécialistes du marketing doivent collaborer avec des financiers, des ingénieurs, des experts du web. Il faut comprendre le point de vue de chacun et s’adapter aux différences. La valorisation des complémentarités dans l’équipe de travail contribue à la performance du travail collectif.

Premiers pas en école du digital

Le Titre certifié de niveau 2 Chef de projet digital 
Doté d’une vue d’ensemble, le Chef de Projet digital se situe à la frontière de la création et de la technique, du marketing et du management.

Souvent comparé à un chef d’orchestre, sous sa direction chaque instrumentiste trouve sa place. Aguerri à la gestion d'équipe aux contraintes de production, il maîtrise les technologies multimédia. Fort de son expérience hybride technique et créative, il encadre des équipes diverses et variées que ce soit des développeurs, commerciaux, graphistes, infographistes, techniciens et ingénieurs chargés de la production, tous types de prestataire afin de mener à bien son projet.

Le cycle Bachelor Chef de projet multimédia est accessible aux étudiants ayant validé l’année préparatoire de l’IIM, ou en recrutement parallèle sur dossier.

Le titre Chef de projet digital est reconnu par l'état au niveau 2, par arrêté du 22 janvier 2013 publié au Journal Officiel du 5 mars 2013, (code NSF 320p) et délivré sous l’autorité de l’Institut Léonard de Vinci - Institut de l’Internet et du Multimédia (IIM).

Le cycle est réparti sur trois années d’études, avec des stages sur la 1e et 2e année en entreprise et d'une alternance à partir de la 3e année jusqu'au Mastère si le cursus est poursuivi ou intégré. 

Niveau Bac : candidater pour l‘année 1 du Bachelor, en admission post-bac
Niveau Bac +1 : candidater pour l’année 2 du Bachelor Chef de Projet digital 
Niveau Bac +2 : candidater pour l’année 3 du Bachelor Chef de Projet digital 

Et par la suite >>
Niveau Bac +3 : vous pouvez candidater pour l’année 4 d'un des Mastères de l'axe métier. 
 

Les débouchés concernent les secteurs, les axes métiers suivants :

l’Animation 3D
la Création & Design
le Coding & Digital innovation 
la Communication Digitale et e-business 
le Jeux vidéo 
 

Des liens forts avec les entreprises, alternance des la 3e année de Bachelor. 

Dès sa création, l’IIM s’est associé aux entreprises afin d’adapter ses formations aux évolutions économiques et technologiques. Des liens étroits sont créés avec les entreprises du secteur de l’Internet et du multimédia. Dans la pédagogie de l’IIM, les périodes en entreprise - que ce soit en stage ou en alternance - ont une place centrale.

L’IIM fait appel à des professionnels en activité qui interviennent dans la plupart des modules de formation. Les intervenants sont sélectionnés pour leur expertise professionnelle et pour leurs capacités pédagogiques.

Un campus « à l’américaine » au cœur de Paris-La Défense 
Un environnement de travail exceptionnel !

Au cœur de Paris-La Défense, l’IIM dispose d’un campus exceptionnel au sein du Pôle Universitaire Léonard de Vinci. Installations et équipements de pointe permettent aux élèves d’étudier et de se former dans d’excellentes conditions.

Les infrastructures présentes sur le campus et les équipes au service des étudiants en font un lieu de vie et de formation unique.

IIM, Institut de l'Internet et du Multimédia à Paris La Défense bénéficie d'un large réseau de grandes entreprises. 

Poursuivre ses études après un Bac +3 Chef de Projet Multimédia 
DEUX ANNÉES POUR COMBINER EXPERTISE, VISION STRATÉGIQUE ET PERSONNALISATION DE SON PARCOURS

En fonction de son projet professionnel, il est possible de choisir parmi 7 Mastères (Bac+5, reconnus par l'Etat au Niveau 1) et 1 MBA correspondant chacun à une famille de métiers du digital..

Le Mastère Management de la Transformation Digitale forme des chefs de projets techniques qui sont en mesure de porter des projets complexes et de travailler en intermédiaire d’un client et d’équipes de développeurs. Ils sont formés pour porter et inventer de nouveaux modèles disruptifs et faire évoluer les organisations tout en manageant l’incertitude.
 Double diplôme IIM – Titre Manager de la Communication Numérique et Diplôme de spécialisation de l’ESILV (École Supérieure d’Ingénieurs Léonard de Vinci).
Le mastère Ingénierie Web et Mobile a pour mission de former des développeurs full stack à l’aise et autonomes dans le développement back-office, de solutions métiers, d’applications mobiles. Le développeur est aujourd’hui placé à la conception même d’un système applicatif.
Travaillant de façon totalement transverse, le développeur web et mobile est l’interlocuteur privilégié dès lors que l’on échange autour de l’évolution d’une fonctionnalité. 

Le mastère Interactivité et UX Design allie créativité et technique. Il vise à enseigner les méthodologies de conception liées aux usages et interactions de technologies telles que la réalité virtuelle, l’impression 3D, les objets connectés et les bornes interactives.

Les étudiants apprennent à innover et créer des expériences, des produits, des services où les utilisateurs et les usages sont au centre de la réflexion. Le designer interactif doit comprendre son environnement de création et maîtriser les méthodologies de conception, mais également manipuler les technologies qui lui permettent de prototyper et mener son projet à bien. L’apprentissage est donc orienté sur deux grands axes : design et technique. 

Le mastère Production et Marketing du Jeu Vidéo a pour objectif de former les futurs professionnels du secteur sur les métiers liés au management d’une production de jeu vidéo. De la pré-production jusqu’au lancement du produit sur le marché, les étudiants étudient toutes les étapes qui jalonnent la vie d’un projet de jeu vidéo.
Ce mastère s’adresse à des profils polyvalents, alliant un goût pour la gestion, des qualités de communication et une vision forte et mature afin de s’adapter aux contraintes d’un marché très dynamique qui évolue constamment.

Le mastère Game Design et Programmation a pour objectif de former les futurs professionnels du secteur sur les métiers liés au développement d’un jeu vidéo. Ils acquièrent le socle de compétences nécessaires à la conception et la réalisation d’un jeu vidéo et en deviennent les véritables architectes.

Ce mastère s’adresse à des profils ayant un goût pour le design, le travail en équipe et la programmation. 

Le mastère Réalisation et Animation 3D spécialise ses étudiants sur les aspects artistique et techniques de l’infographie 3D et renforce également les bases essentielles de la gestion de projet.

La pédagogie est orientée projets : en trois semestres, les étudiants doivent concevoir et réaliser de 3 à 4 projets numériques (publicité, idents de chaîne télé, générique de série télé, projet en réalité virtuelle, clip vidéo…) en association avec les étudiants du mastère Gestion de production 3D. 

Le mastère Gestion de Production 3D spécialise ses étudiants dans le management de projets numériques 3D et renforce également les bases essentielles de l’infographie 3D. La pédagogie est résolument orientée projets : en trois semestres, les étudiants doivent concevoir et réaliser 3 à 4 projets numériques (publicité, idents de chaîne télé, générique de série télé, projet en réalité virtuelle, clip vidéo…) en association avec les étudiants du mastère Réalisation et Animation 3D. 

L’accent est mis sur les aspects de gestion de production même si les étudiants des deux mastères ont une majorité de cours en commun qui correspondent à la chaîne de fabrication des projets.

 L’Institut de l’Internet et du Multimédia propose également un MBA spécialisé Video Game Management forme les futurs managers du secteur du jeu vidéo international en leur assurant de solides bases en marketing, gestion de production, droit et finance.

Le MBA s’adresse aux jeunes professionnels du secteur, aux professionnels en reconversion ou aux jeunes diplômés qui souhaitent compléter leur formation initiale. La formation a pour objectif de développer les compétences liées au domaine du jeu vidéo. Ce secteur possède de nombreuses spécificités que ce soit en terme de réalisation, de production, de distribution et de modèles économiques. 

IIM est un sigle qui peut faire référence à :
 ingénieur de l'industrie et des mines, en France ;
 Institut international du management, un institut du CNAM, en France ;
 Institut international de la marionnette.